

Медицина 
 Іригатор — стоматологічний пристрій для сангігієнічного догляду за порожниною рота.
 У хірургічній практиці:
 іригатор (мікроіригатор), трубка по якій подають чи виводять речовини
 іриґатор, прискавка, якою промивають рани

Інше 
 Іригатор — професія пов'язана із меліорацією (фахівець з іригації).
 Іриґатор — приладдя для штучного поливання поля.
 Ірригатор (футбольний клуб) — туркменський професіональний футбольний клуб із міста Туркменабат.

Див. також 
 Іригація

Примітки